Black Sabbath může být:

 Black Sabbath – anglická heavy metalová skupina
 Black Sabbath (album) – debutové album skupiny Black Sabbath
 Black Sabbath (skladba) – skladba z debutového alba skupiny Black Sabbath
 Black Sabbath (skladba od Coven) skladba od occult-rockové kapely Coven
 Black Sabbath (film) – film italského režiséra Maria Bava
 Černý šabat (operace Agáta) – zásah Britské správy v Palestině (1946)